Етон може да се односи на:

 Етон (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза
 Етон (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Етон (митологија), неколико бића из грчке митологије